Zedlitz är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Joseph Christian von Zedlitz (1790–1862), österrikisk poet
 Karl Abraham von Zedlitz (1731–1793), preussisk minister

Efternamn